Die Neye ist ein rechter Nebenfluss der Wupper. Er entspringt bei der Halveraner Ortschaft Dornbach, bildet rasch die Grenze zu Wipperfürth und mündet beim Wipperfürther Hauptort in die Wupper. Kurz hinter dem Zusammenfluss mit dem zweiten Quellarm, der Neye II, wird der Fluss in der Neyetalsperre gestaut.

Am 18. März 2015 flossen mehr als 1,7 Millionen Liter Gülle von dem Halverner Hof Kotten über die Neye II in die Neyetalsperre. Der Bach und die Fischteiche bei Unternien werden auf Jahre ökologisch tot bleiben. Die Uferrandzonen und Teile der Neyetalsperre sind trotz erfolgreicher Gegenmaßnahmen ebenfalls ökologisch stark geschädigt.

Einzelnachweise 

1Neye
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen 
Gewässer im Oberbergischen Kreis